Постоји више чланака на које се ово може односити:

Роџер Тејлор (рођен 1941), бивши британски тенисер.
Роџер Медоуз-Тејлор (рођен 1949), бубњар групе Квин.
Роџер Ендру Тејлор (рођен 1960), бубњар групе Дуран Дуран.